Ву́лиця Вороши́лова — назва вулиць у різних населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Вулиця Ворошилова — вулиця в смт Велика Димерка
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Запоріжжя
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Керч
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Сміла

 Вулиця Ворошилова — колишня назва Хлібної вулиці в місті Андрушівка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Івана Підкови в місті Бар
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Павла Чубинського в місті Березань
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Паркової вулиці в містї
і Березівка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Берислав
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Трипільської вулиці в місті Бершадь
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Абрикосової вулиці в смт Билбасівка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Рокита в місті Білопілля
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Волошкової вулиці в місті Біляївка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Покровської вулиці в місті Бобровиця
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Митрополита Шептицького в місті Бориспіль
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Євгена Коновальця в місті Боярка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Миколи Гамалія в місті Буча
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Івана Мазепи в місті Васильків
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Березневої вулиці в місті Васильківка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Паркової вулиці в смт Веселе
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Заярної вулиці в смт Вільшанка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Замостянівської вулиці в місті Вінниця
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Будівельників в місті Вовчанськ
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Соснової вулиці в смт Ворзель
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Парусної вулиці в місті Гола Пристань
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Сагайдачного в місті Городище
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Степової вулиці в смт Гостомель
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Соборної вулиці в смт Гребінки
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Пологівський Шлях в місті Гуляйполе
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Золочівський Шлях в місті Дергачі
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Сергія Єфремова в місті Дніпро
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Ольги Долинської в місті Долинська
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Івана Богуна в місті Дружківка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Героїв АТО в місті Жашків
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Петра Калнишевського в місті Житомир
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Урожайної вулиці в смт Згурівка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Переможців в місті Знам'янка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Річкової вулиці в смт Золочів Харківської області
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Максима Кривоноса в місті Іллінці
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Ольжинської вулиці в місті Кагарлик
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Варшавської вулиці в смт Клавдієво-Тарасове
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Марко Вовчок в місті Коростень
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Хмизопільської вулиці в місті Костопіль
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Озерянської вулиці в смт Котельва
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Смарагдової вулиці в місті Краматорськ
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Красногорівка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Миколи Міхновського в місті Кременчук
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Мельничної вулиці в місті Кремінна
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Ринкової вулиці в місті Лиман
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Олександра Довженка в місті Лисичанськ
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Івана Мазепи в смт Лисянка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Покровської вулиці в місті Лубни
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Героїв Крут в смт Макарів
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Павла Захарченка в місті Малин
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Броварської вулиці в смт Маньківка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Торговельної вулиці в місті Марганець
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Писарева в місті Маріуполь
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Квітневої вулиці в смт Межова
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Будівельної вулиці в місті Мелітополь
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Гуринівської вулиці в місті Мена
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Максима Залізняка в місті Миколаїв, Заводський район
 Вулиця Ворошилова — колишня назва 5-ї Воєнної вулиці в місті Миколаїв, Центральний район
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Каталеївської вулиці в місті Ніжин
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Виноградної вулиці в смт Нікольське
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Сковороди в смт Нова Водолага
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Володимира Науменка в місті Новгород-Сіверський
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Миколи Костомарова в місті Новоград-Волинський
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Євгена Маланюка в місті Новомиргород
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Весняної вулиці в смт Новопокровка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Озерної вулиці в смт Новопсков
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Сонячної вулиці в смт Новотроїцьке
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Андріяша в місті Новоукраїнка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Скуртянської вулиці в смт Овідіополь
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Гетьмана Івана Сулими в місті Переяслав
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Олексія Лисенка в смт Петрове
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Грушевського в місті Подільськ
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Похилевича в місті Радомишль
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Воликівських в місті Ромни
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Вікторова Гора в місті Сарни
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Яблуневої вулиці в місті Синельникове
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Софіївської вулиці в місті Скадовськ
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Бондаря-Дністровського в місті Сквира
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Голубівської вулиці в місті Слов'янськ
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Майстрової вулиці в місті Соледар
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Діденка в місті Старобільськ
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Тетіїв
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Івана Котляревського в місті Узин
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Крамаренка в місті Умань
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Володимира Великого в місті Херсон
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Володимира Івасюка в місті Хмільник
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Борисоглібської вулиці в місті Часів Яр
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Волкова в місті Черкаси
 Вулиця Ворошилова — колишня назва вулиці Дахнівська Січь в місті Черкаси
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Олександрівської вулиці в місті Чернігів
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Веселкової вулиці в місті Щастя
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Чарівної вулиці в смт Якимівка
 Вулиця Ворошилова — колишня назва Замостянської вулиці в місті Ямпіль Вінницької області

Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Воронеж
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Іжевськ
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Кострома
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Липецьк
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Магнітогорськ
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Москва
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Пенза
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Санкт-Петербург
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Тольятті
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Уфа
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Хабаровськ
 Вулиця Ворошилова — вулиця в місті Челябінськ

Вулиці, названі на честь людей